Andy Ram e Vera Zvonarëva hanno battuto in finale Bob Bryan e Venus Williams 6-3, 6-2.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Jonas Björkman /  Lisa Raymond (terzo turno)
  Maks Mirny /  Zheng Jie (semifinali)
  Wayne Black /  Cara Black (semifinali)
  Leander Paes /  Samantha Stosur (quarti di finale)
  Daniel Nestor /  Elena Lichovceva (quarti di finale)
  Todd Perry /  Rennae Stubbs (terzo turno)
  Nenad Zimonjić /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)
  Mark Knowles /  Martina Navrátilová (terzo turno)

 Andy Ram /  Vera Zvonarëva (campioni) 
 Martin Damm /  Květa Peschke (terzo turno) 
 Mahesh Bhupathi /  Yan Zi (secondo turno) 
 Leoš Friedl /  Liezel Huber (secondo turno) 
 Mike Bryan /  Corina Morariu (terzo turno) 
 Jonathan Erlich /  Dinara Safina (secondo turno) 
 Kevin Ullyett /  Shahar Peer (secondo turno) 
 František Čermák /  Anna-Lena Grönefeld (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Torneo di Wimbledon 2006
ATP Tour 2006